Quint Minuci Rufus (cònsol 197 aC).
 Quint Minuci Rufus (cònsol 110 aC).